Яготинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Благовещенском районе Алтайского края России. Административный центр — село Яготино.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1021 человек, в том числе 493 мужчины и 528 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 980 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 посёлок Тельманский,
 село Яготино,
 станция Яготинская.

Примечания 

Муниципальные образования Благовещенского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края